Meifert ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Meifert (* 1969), deutscher Journalist
 Matthias Meifert (* 1968), Wirtschaftswissenschaftler 
 Rainer Meifert (* 1967), deutscher Schauspieler, Sänger und Model

Siehe auch:

 Meyfart
 Meyfarth